Die BMW Open 2000 waren ein Tennisturnier, welches vom 1. bis 7. Mai 2000 in München stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2000 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden auf Mallorca die Mallorca Open und in Houston die US Men’s Clay Court Championships gespielt, welche genau wie die BMW Open zur Kategorie der ATP International Series zählten.

Der Argentinier Franco Squillari konnte seinen Titel vom Vorjahr erfolgreich verteidigen. Dabei besiegte er an Position sieben gesetzt im Finale Tommy Haas, der dieses Jahr an der dritten Position in der Setzliste stand. Für Squillari waren die Titel in München die ersten seiner Karriere.
Im Doppel siegte die topgesetzte südafrikanische Paarung bestehend aus David Adams und John-Laffnie de Jager. Sie traten damit die Nachfolge der beiden Argentinier Daniel Orsanic und Mariano Puerta an. Während Puerta in diesem Jahr nicht mehr antrat, scheiterte Orsanic mit seinem neuen Partner Jaime Oncins in der zweiten Runde an den späteren Siegern. Für die beiden Südafrikaner war es der dritte Doppeltitel der Saison, Adams war damit schon zum 16. Mal in seiner Karriere erfolgreich, de Jager zum siebten Mal.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 375.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 400.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan auf der ATP-Homepage (englisch)

ATP Tour 2000
Tennisturnier in München